Melanocanthon är ett släkte av skalbaggar. Melanocanthon ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Melanocanthon